Le Grand Prix de la Communauté valencienne 2006 était la dernière épreuve du championnat du monde de vitesse moto 2006. Il a eu lieu du 27 au  sur le circuit de Valence. C'est la  du Grand Prix moto de la Communauté valencienne.

Résultats MotoGP

Qualifications MotoGP

Classement Moto GP

Résultats 250 cm³

Qualifications 250 cm³

Classement 250 cm³

Résultats 125 cm³

Qualifications 125 cm³

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de la Communauté valencienne
Valence
Sport en Espagne en 2006
Sport en octobre 2006